Esistono più comuni francesi con questo nome

Fabas (Alta Garonna) – nel dipartimento dell'Alta Garonna nella regione dell'Occitania
Fabas (Ariège) – nel dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania
Fabas (Tarn e Garonna) – nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania